Luksemburg:
 Wahlhausen – miejscowość

Niemcy:
 Wahlhausen – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Eichsfeld